Grzelak ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Grzelak (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Bartłomiej Grzelak (* 1981), polnischer Fußballspieler
 Grzegorz Grzelak (* 1953), polnischer Politologe
 Jarosław Grzelak (* 1964), polnischer Fernsehproduzent
 Rafał Grzelak (* 1982), polnischer Fußballspieler
 Stanisław Grzelak (* 1920), polnischer Radrennfahrer 
 Tadeusz Grzelak (1929–1996), polnischer Boxer